A 2018. évi téli olimpiai játékokon a bob férfi kettes versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték. Az élen holtversenyen alakult ki. A kanadai Justin Kripps és Alexander Kopacz, valamint a német Francesco Friedrich és Thorsten Margis nyerték az aranyérmet. Ezüstérmet nem osztottak. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F2